Ирина Анатольевна Бори́сова (род. 30 ноября 1952 года, Харьков) — советский, украинский и американский художник.

Семья и детство 
Ирина Анатольевна Борисова — художник, работающий в разных жанрах, таких как мультипликация, художник театра, иллюстратор книг, графика и пр.

И. Борисова (и её сестра-близнец Ольга) родились в Харькове в семье Анатолия Владимировича Борисова, инженера-строителя, и Аси Михайловны Дубновой, школьной учительницы русского языка и литературы. С 9 лет посещала изостудию Харьковского дворца пионеров, которой руководил А. Г. Правдюк.

Киностудия ХПИ 

В 1975 году И. Борисова окончила Харьковский инженерно строительный институт (ХИСИ) (ныне Харьковский национальный университет строительства и архитектуры) и получила диплом архитектора. (Хотя Ирина, в отличие от своей сестры Ольги, архитектором никогда не работала, полученные в институте знания пригодились ей впоследствии, при создании декораций для спектаклей.) С 1972 года активно участвовала в жизни Народной Киностудии Харьковского политехническогo института, где основала студию мультипликации и начала работать художником-мультипликатором сразу после окончания института.

Там с режиссёром А. Голубчиком Ирина сделала несколько мультфильмов, в том числе, «Носорог», «Возвращение» и «Утро (Новый маршрут)», причём последний в 1985 году стал лауреатом на конкурсе популярной телепередачи «Весёлые ребята» на Центральном телевидении в Москве.

Работа в разных жанрах 

Параллельно с работой в студии Ирина серьезно увлекалась театром, керамикой и книжным иллюстрированием. Она оформляла спектакли в ТЮЗе, театре кукол, институте искусств, театре чтеца, делала театральные плакаты; по вечерам после работы ездила в керамичку при ДК Железнодорожников. Участвовала в областных, республиканских, всесоюзных и персональных выставках. Член молодёжной секции Союза художников СССР с 1980 года, член Союза художников СССР с 1987 года.

Театр кукол 
В 1991 главный режиссёр Харьковского театра кукол Евгений Гимельфарб пригласил Ирину Борисову на должность главного художника, где она проработала 3 года, до отъезда в США.
За это время были выпущены такие спектакли как «Tень» по пьесе Е. Шварца, «Скотный двор» по Дж. Оруэллу, «Декамерон» Боккаччо и была начата работа по «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова.

Спустя много лет, уже из США, И. Борисова возобновила сотрудничество с харьковским театром кукол, создав эскизы к нескольким спектаклям. Спектакль «Снегурочка» имеет постоянный успех у детей и взрослых. Эскизы к другим спектаклям («Гамлет», «Ромео и Джульетта» и «Тайна яблоневого сада») ещё ждут своего воплощения на сцене. (Тем временем, по эскизам Ирины к Гамлету харьковская шестилетняя девочка Настя Коломиец придумала и рассказала свою версию шекспировской пьесы.)

Переезд в США 
В 1993 году во время поездки в США Ирина встретила своего давнего коллегу по киностудии ХПИ Евгения Мамута. Когда они познакомилась в 1972 году, Евгений делал экспериментальные мультфильмы: стерео, первый в СССР компьютерный сюжетный мультфильм и т. д. В 1978 году он эмигрировал в США, где работал на студиях визуальных эффектов для кино. В 1987 году Евгений был удостоен премии «Оскар» за научные и инженерные разработки для оптической трюк-машины (на ней, в частности, был сделан фильм «Хищник»).

В 1996 году Ирина и Евгений поженились и живут сейчас в городке Ли, штат Массачусетс — в живописных Беркширах. В США Ирина продолжает работать в мультипликации. Она делала кукол и макеты для киностудии Magnet Pictures (Нью-Йорк), Suspended Animation (Ленокс, МА) , Out-of-hand Animation (Грейт Баррингтон, МА), работала с Томом Гесеком и другими известными мастерами.

Ирина и Евгений вместе работали над использованием мультипликации в обучающих программах.

В 2002 году вышла книжка Cats Who Quilt с иллюстрациями И. Борисовой — одна из 12 книг, которые она иллюстрировала.

Куклы и графические работы И. Борисовой выставляются на персональных выставках и галереях Балтимора, Нью Йорка и Ли. Ирина является частым гостем на местном беркширском телевидении. Харьковский телеканал «Культура» сделал передачу об И. Борисовой.

В ноябре 2012 года открылась персональная выставка работ Ирины Борисовой в художественном музее её родного города Харькова.

Animagic 

В 2002 году Борисова и Мамут основали музей-студию Animagic, который включает в себя художественную галерею, музей мультипликации и комбинированных съёмок и студию, где студентов обучают искусству мультипликации. О галерее и её создателях несколько раз писали местные газеты Массачусетса.

Фестиваль «Харьковская сирень» 
В мае 2012 года И. Борисова и Е. Мамут были приглашены в качестве почётных гостей (наряду с Аленом Делоном и Милен Демонжо) в Харьков на 4-й Международный фестиваль короткометражного кино «Харьковская сирень». 11 мая 2012 года отпечатки их ладоней были навсегда запечатлены в бронзе на Аллее почётных гостей в харьковском саду им. Шевченко.

Работы И. Борисовой 

 Портфолио
 Коллекция учебных клипов, вошедших в разнообразные проекты. Художник И. Борисова

Мультфильмы и игровые фильмы Народной киностудии ХПИ
 «Возвращение» (киностудия ХПИ, 1987)
 Спасатель (1983)
 Показывайте, нам интересно (1982)
 Весёлый политехник (1981)
 «Утро (Новый маршрут)» (киностудия ХПИ, 1980) — лауреат XI фестиваля любительских фильмов в Болгарии (1982), лауреат конкурса миникомедий передачи «Весёлые ребята» (1985)
 Носорог (1977)
 Тум-тум (1972)

Иллюстрации к книгам
 «Школа выживания». Автор: Боб Май, изд-во «Эксклюзив», Харьков, 2016. (ISBN 978-617-7204-38-0)
 «Ты - ребёнок самый лучший». Автор: Элеонора Булгакова, изд-во «Эксклюзив», Харьков, 2016. (ISBN: 978-617-7204-20-5)
 «Приключения Кати и Алисы в мире слов». Автор: Сергей Потимков, изд-во «Фолио», Харьков, 2015. (ISBN 978-966-03-5981-9)
 «Кругосветный билетик или разноцветные дети». Автор: Элеонора Булгакова, изд-во «Эксклюзив», Харьков, 2008. (ISBN 978-966-8204-80-7)
 «Cats Who Quilt — Коты, делающие лоскутные одеяла». Автор: Judy Heim, изд-во Fruitful Plains, Madison, WI, USA, 2002. (ISBN 0-9700936-0-8)
 «Чужак в чужом краю». Автор: Роберт Хайнлайн, изд-во «Око», Харьков, 1992. (ISBN 5-7098-0029-5)
 «Двойная звезда». Автор: Роберт Хайнлайн, изд-во «Око», Харьков, 1992. (ISBN 5-7098-0010-4)
 «Медуница». Автор: Прасковья Кубло, изд-во «Прапор», Харьков, 1991 (ISBN 5-7766-0287-4)
 «Провинциальные оды». Автор: Виталий Копусь, изд-во «Прапор», Харьков, 1991 (ISBN 5-7766-0412-5)
 «С перцем и солью». Автор: Виктор Лагоза, изд-во «Прапор», Харьков, 1989 (ISBN 5-7766-0090-1)
 «Новогодний сюрприз». Автор: Виктор Семеняка, изд-во «Прапор», Харьков, 1988 (ISBN 5-7766-0025-1)
 «Человек, который смеётся» (вместе с Виталием Риякой). Автор: Виктор Гюго, изд-во «Прапор», Харьков, 1987.
 «Бесплатная стрижка». Автор: Виктор Эндеберя, изд-во «Прапор», Харьков, 1986.
 «Ранняя заря». Автор" Ананий Размыслов, изд-во «Прапор», Харьков, 1985.
 «Клин клином». Автор: Иван Кулик, изд-во «Прапор», Харьков, 1985.

Художник-постановщик (Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева)
 «Снежная королева» по сказке Г.Х. Андерсена, 2015 г.
 «Тайна королевского сада» по пьесе И. Дубровской, 2013 г.
 «Снегурочка» по пьесе И. Дубровской, 2009 г.
 «Мастер и Маргарита» по роману М. Булгакова (куклы), 1996 г.
 «Декамерон» по роману Дж. Боккаччо, 1992 г.
 «Скотный двор» по повести Дж. Оруэлла, 1991 г.
 «Тень» по пьесе Е. Шварца, 1990 г.

Оформление спектаклей
 «Сказка об Иване-дураке» по М. Чехову (Театр Светланы Смелянской, Сан Франциско, США, 1993)
 «Маргарита» по «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова (Народный театр чтеца, ДК Связи, Харьков — 1983)
 «Никто» по пьесе Э. де Филиппо (Харьковский ин-т искусств, 1982)
 «Остров сокровищ» (Харьковский ТЮЗ, вместе с Т. Пасечник — 1979)

Участие в выставках

 Харьковский художественный музей — персональная выставка, ноябрь 2012.
 Харьковское отделение союза художников — персональная выставка, 1981.
 Всесоюзная выставка произведений художников театра и кино, Москва, 1979.
 Республиканская выставка произведений художников театра и кино, Киев, 1978.

Ссылки 
 «Интервью с Ириной Борисовой на её персональной выставке в Харьковском художественном музее.» Харьковский телеканал «Культура», 2012 г.
 «Известный график И. Борисова провела мастер-класс в Харькове.» Сайт харьковской городской администрации, 12 мая 2012 г.
 «Интервью с Ириной Борисовой.» Харьковский телеканал «Культура», 2010 г.
 «Making Movie Magic.» Berkshire Eagle, 8 ноября 2008 г.
 «Talking with I. Borisova and E. Mamut about Filmmaking.» Pittsfield TV, 28 июля 2008 г.
 «Animation magic in the Berkshires.» New England online magazine, 5 марта 2008 г.
 «Мультипликация — дело серьёзное. Интервью с И. Борисовой.» Газета «Вечерний Харьков», 2 июля 2007 г.
 «Animagic — a truly interactive museum experience.»  Berkshires Week, 7 августа 2003 г.
 «New museum in Lee focuses on region’s visual effects industry.» Berkshire Trade and Commerce, Август 2003 г.

Примечания